Аксю́та — фамилия.

Известные носители:
 Аксюта, Татьяна Владимировна (род. 1957) — советская актриса.
 Аксюта, Юрий Викторович (род. 1959) — российский музыкальный менеджер и телепродюсер, режиссёр, диктор, комментатор.